Petropedetes är ett släkte av groddjur. Petropedetes ingår i familjen Petropedetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Petropedetes